Saint-Martin-sur-Ocre (Loiret)
 Saint-Martin-sur-Ocre (Yonne)